CR2 - контрольний регістр процесора що містить адресу коду який викликав помилку сегментації.
 Complement receptor 2 - білок системи комплементу.